Camapuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Camapuã (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Camapuã (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar